

Cinema 
 East Meets West – film del 1936 diretto da Herbert Mason
 East Meets West – film del 1995 diretto da Kihachi Okamoto

Musica 
 East Meets West – album di John Scofield del 1977